Piazza Nuova – piazza a Bagnacavallo
 Piazza Nuova – piazza a Gualtieri
 Piazza Nuova (Novi trg) – piazza a Lubiana